Corcodel se poate referi la:

Corcodel, Iași, o localitate din România.
Podicipediformes, în ornitologie, un ordin de păsări  acvatice, cunoscute sub denumirea comună de corcodel.